Allemagne-en-Provence, gemeente in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence
 Fleury-sur-Orne, gemeente in het Franse departement Calvados, tot 1917 Allemagne geheten
 Franse benaming voor Duitsland
 Allemagne année 90 neuf zéro, Franse speelfilm uit 1990